Q3 ou Q03 peut faire référence à :

Calendrier 
 Q3, La troisième partie de l'année sur quatre.

Domaine militaire 
 Morse (Q3), un sous-marin français.

Jeu vidéo 
 Quake 3, un jeu de tir à la première personne créé par id Software.

Médecine 
 Hydrocéphalie congénitale (hydrocéphalie du nouveau-né) (Q03), d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 Audi Q3, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 Audi Q3 II, une automobile du constructeur allemand Audi.

Aviation 
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres